Stanowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Stanowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Stanowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Stanowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie